Xiufeng bezeichnet:

 Xiufeng (秀峰区), Stadtbezirk von Guilin im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xiufeng (Pinghe) (秀峰乡), Gemeinde im Kreis Pinghe in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiufeng (Kaifu) (秀峰街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Kaifu in der chinesischen Provinz Hunan
 Xiufeng (Xiufeng) (秀峰街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China